El Torneig de Birmingham 2015, oficialment conegut com a Aegon Classic 2015, és un esdeveniment de tennis femení sobre gespa que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 34a edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 21 de juny de 2015 al Edgbaston Priory Club de Birmingham, Anglaterra.

La tennista alemanya Angelique Kerber va guanyar el tercer títol de la temporada, tots de categoria Premier.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2015
WTA Tour 2015